het metrostation Sportivnaja in Sint-Petersburg
het metrostation Sportivnaja in Samara
het metrostation Sportivnaja aan de Moskouse Sokolnitsjeskaja-lijn
het toekomstige metrostation Sportivnaja aan de Moskouse Kommoenarka-radius
Zie ook:
het metrostation sportyvna (metrostation) in Charkov